Ebering ist der Ortsname von

 Ebering (Künzing), Gemeindeteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ebering (Obertaufkirchen), Gemeindeteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ebering (Seeon-Seebruck), Gemeindeteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Ebering (Steinkirchen), Gemeindeteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern